Апостольский нунций в Федеративной Демократической Республике Непал — дипломатический представитель Святого Престола в Непале. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Непале была учреждена на постоянной основе 10 сентября 1985 года.

В настоящее время Апостольским нунцием в Непале является архиепископ Леопольдо Джирелли, назначенный Папой Франциском 13 сентября 2021 года.

История 
Апостольская нунциатура в Непале была учреждена на постоянной основе 10 сентября 1985 года, бреве «Qui Dei consilio» папы римского Иоанном Павлом II. Однако апостольский нунций не имеет официальной резиденции в Непале, в его столице Катманду и является апостольским нунцием по совместительству, эпизодически навещая страну. Резиденцией апостольского нунция в Непале является Нью-Дели — столица Индии.

Апостольские нунции в Непале 
 Агостино Каччавиллан — (30 апреля 1985 — 13 июня 1990 — назначен апостольским про-нунцием в США и постоянным наблюдателем при Организацией американских государств);
 Георг Цур (13 августа 1990 — 7 декабря 1998 — назначен президентом Папской Церковной Академии);
 Лоренцо Бальдиссери — (19 июня 1999 — 12 ноября 2002 — назначен апостольским нунцием в Бразилии);
 Педро Лопес Кинтана — (8 февраля 2003 — 10 декабря 2009 — назначен апостольским нунцием в Канаде);
 Сальваторе Пеннаккьо — (8 мая 2010 — 6 августа 2016 — назначен апостольским нунцием в Польше);
 Джамбаттиста Дикваттро — (21 января 2017 — 29 августа 2020 — назначен апостольским нунцием в Бразилии);
 Леопольдо Джирелли — (13 сентября 2021 — по настоящее время).

См. также 
 Католицизм в Непале.

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Непале на gcatholic.org;
 Бреве Qui Dei consilio.

Непал